

Мужчины 
Квалификация (межконтинентальный отборочный турнир) волейбольного турнира Игр XX Олимпиады среди мужчин прошла с 4 по 10 августа 1972 года во Франции с участием 12 национальных сборных команд. Были разыграны две путёвки на Олимпийские игры. Ещё одну путёвку получил победитель азиатского квалификационного турнира, прошедшего 27-29 июля 1972 года в Мюнхене (ФРГ).

От квалификации освобождены 9 сборных:
  ФРГ — хозяин Олимпиады;
  СССР — Олимпийский чемпион 1968 года;
  ГДР — чемпион мира 1970 года;
  Болгария — по итогам чемпионата мира 1970 года (серебряный призёр); 
  Япония — по итогам чемпионата мира 1970 года (бронзовый призёр);
  Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1971 года (серебряный призёр);
  Куба — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1971 года;
  Бразилия — чемпион Южной Америки 1971 года;
  Тунис — чемпион Африки 1971 года.

Азиатская квалификация 
Азиатский олимпийский квалификационный турнир прошёл 27-29 июля 1972 года в Мюнхене (ФРГ).

Команды-участницы 
КНДР, Тайвань, Южная Корея.

Результаты 

 27 июля: Южная Корея — КНДР 3:-.
 28 июля: Тайвань — КНДР 3:0 (отказ КНДР).
 29 июля: Южная Корея — Тайвань 3:-.

Итоги 
По итогам азиатской квалификации путёвку на Олимпийские игры 1972 года выиграла Южная Корея.

Межконтинентальная квалификация 
 4—10.08.1972. Франция.

Команды-участницы 
 Бельгия, Испания, Италия, Канада, Ливан, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Тайвань, Франция, Уругвай.

От участия отказались первоначально заявленные Австрия, Греция, Мадагаскар, Марокко, Финляндия.

Результаты

Предварительный этап 
Группа А
Монпелье

 Австрия — отказ.

 4 августа: Франция — Канада 3:0  (15:8, 15:5, 15:10).
 5 августа: Ливан — Канада 3:1.
 6 августа: Франция — Ливан 3:0.

Группа В
Монпелье

 Финляндия — отказ.

 4 августа: Польша — США 3:2 (7:15, 15:2, 15:12, 12:15, 15:12).
 5 августа: США — Уругвай 3:0.
 6 августа: Польша — Уругвай 3:0 (15:3, 15:4, 15:2).

Группа С
Ницца

 Греция — отказ.

 4 августа: Италия — Испания 3:0 (15:3, 15:13, 15:7).
 5 августа: Румыния — Испания 3:0 (15:2, 15:1, 15:12).
 6 августа: Румыния — Италия 3:0 (15:8, 15:4, 15:9).

Группа D
Перпиньян

 Мадагаскар,  Марокко — отказ.

 4 августа: Нидерланды — Тайвань 3:0.
 5 августа: Нидерланды — Бельгия 3:1 (0:15, 16:14, 15:10, 15:13).
 6 августа: Тайвань — Бельгия 3:1.

Финальный этап 
Монпелье 

 8 августа: Польша — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:6, 15:13); Румыния — Франция 3:0 (15:10, 15:9, 15:9).
 9 августа: Нидерланды — Франция 3:2 (6:15, 15:11, 16:14, 13:15, 15:10); Польша — Румыния 3:0 (15:13, 15:3, 15:9).
 10 августа: Польша — Франция 3:0 (15:12, 15:5, 15:6); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:5, 15:7).

Итоги 
По итогам межконтинентальной олимпийской квалификации среди мужских команд путёвки на Олимпийские игры 1972 года выиграли Польша и Румыния.

Женщины 
Среди женщин отдельный квалификационный турнир прошёл в 1972 году среди азиатских сборных команд. Победу в нём одержала Южная Корея, завоевав путёвку на волейбольный турнир Игр XX Олимпиады.

Остальные 7 путёвок получили:
  ФРГ — хозяин Олимпиады;
  СССР — Олимпийский чемпион 1968 года;
  Япония — по итогам чемпионата мира 1970 года (серебряный призёр);
  КНДР — по итогам чемпионата мира 1970 года (бронзовый призёр); 
  Венгрия — по итогам чемпионата мира 1970 года (4-е место);
  Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1971 года (серебряный призёр);
  Куба — победитель Панамериканских игр 1971 года.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1972) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1972) 

Волейбол на Олимпийских играх
1972 год в волейболе